Le Grand Pardon peut désigner :
 Yom Kippour, la fête juive du grand pardon.
 Le Grand Pardon, un film français d'Alexandre Arcady (1982), faisant référence à cette fête.
 Le Grand Pardon 2, suite du film précédent (1992).
 la cérémonie chrétienne du Pardon, également axée sur la pénitence :
 Le Grand Pardon de Chaumont, fête religieuse qui se tient à Chaumont depuis la fin du .
 Le Grand Pardon du Puy-en-Velay, lorsque le jubilé de celui-ci coïncide avec la fête de l'Annonciation.
 Le pardon célestinien (ou Grand Pardon), fête religieuse de L'Aquila, Italie, qui remonte à l'année 1294.
 Le petit et le grand pardon, nom du pèlerinage de Sainte-Anne-la-Palud.
 Le Grand Pardon, fête villageoise de Hermalle-sous-Huy.
 Le Grand Pardon (Gallimard, 1965), recueil  de Marcel Arland.